Latimore kan syfta på:

 Benjamin "Benny" Latimore (1939–), en amerikansk R&B- och bluessångare, låtskrivare och pianist, se Latimore (artist)
 Frank Latimore (1925–1998), en amerikansk skådespelare
 Jacob Latimore (1996–), en amerikansk sångare och skådespelare